Tré  – arrondissement del Benin situato nella città di Dassa-Zoumè
Tré Cool  – batterista dei Green Day
¡Tré!  – album dei Green Day del 2013

Pagine correlate 
TRE